Сомбернон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 6384 человека.

Код INSEE кантона — 2135. Всего в кантон Сомбернон входят 28 коммун, из них главной коммуной является Сомбернон.

Коммуны кантона 

 Аже — население 269 чел.
 Ансе — население 377 чел.
 Арсе — население 39 чел.
 Обиньи-ле-Сомбернон — население 121 чел.
 Барбире-сюр-Уш — население 267 чел.
 Бом-ла-Рош — население 121 чел.
 Блези-Ба — население 679 чел.
 Блези-О — население 115 чел.
 Бюсси-ла-Пель — население 51 чел.
 Дре — население 51 чел.
 Эшанне — население 118 чел.
 Жергей — население 132 чел.
 Жиссе-сюр-Уш — население 364 чел.
 Гренан-ле-Сомбернон — население 170 чел.
 Гробуа-ан-Монтань — население 109 чел.
 Мален — население 679 чел.
 Мемон — население 196 чел.
 Монтуайо — население 69 чел.
 Пралон — население 79 чел.
 Ремийи-ан-Монтань — население 128 чел.
 Сент-Анто — население 48 чел.
 Сент-Мари-сюр-Уш — население 623 чел.
 Сен-Жан-де-Бёф — население 101 чел.
 Сен-Виктор-сюр-Уш — население 223 чел.
 Савиньи-су-Мален — население 200 чел.
 Сомбернон — население 917 чел.
 Верре-су-Дре — население 46 чел.
 Вьельмулен — население 92 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор